Mochi puede referirse a:
 Mochi, arroz glutinoso utilizado principalmente en Japón para las tortas de arroz.
 Mochi, pastel de arroz japonés hecho de arroz glutinoso triturado.
 Helado de mochi, dulce japonés hecho de mochi con un relleno de helado. 
 Kagami mochi, adorno tradicional del año nuevo japonés. 
 Kusa mochi, un tipo de wagashi (confitura japonesa). 
 Sakuramochi, variedad de wagashi.
 Uke-Mochi-No-Kami, diosa sintoista japonesa de la fertilidad y los alimentos.
 Warabimochi, dulce parecido a la gelatina hecho de almidón de helecho cubierta de kinako, popular en verano.

Personas 
 Juan Mochi, de nacimiento, Giovanni Mochi, pintor italiano, que se cambió su nombre en Chile, donde se estableció. 
 Francesco Mochi, escultor italiano del barroco.